Чоловічі змагання з баскетболу 3x3 на літніх Олімпійських іграх 2020 року пройшли в Токіо з 24 по 28 липня 2021 року.

Учасники 
  
  ОКР

Груповий етап

Результати

Плей-оф

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 Баскетбол 3x3 а літніх Олімпійських іграх 2020  

Баскетбол на літніх Олімпійських іграх 2020
Липень 2021